Внеочередные президентские выборы в Иране 1981 года, состоялись 2 октября 1981 года. Необходимость в проведении внеочередных выборов была вызвана убийством 30 августа того же года предыдущего президента Мохаммада Али Раджаи. На внеочередных выборах убедительную победу одержал Али Хаменеи, набравший 97 % голосов пришедших на выборы.

Примечания 

1981 год в Иране
Иран
Президентские выборы в Иране
Октябрь 1981 года